Хрести — множина від слова хрест.
 Хрести — історична місцевість у Києві.
 Хрести — найвідоміша в'язниця в Санкт-Петербурзі.
 Хрести — колишня назва села Волошкове‎ Зіньківського району Полтавської області.